Лунц — еврейская фамилия. Известные носители:

 Лунц, Авраам Моисей (1854—1918) — иерусалимский журналист и издатель, палестиновед.
 Лунц, Александр Григорьевич (1916—1984) — советский математик.
 Лунц, Александр Лазаревич  (1924—2018) — советский и израильский математик, известный работами в области топологии и вычислительной математики
 Лунц, Альберт Максимович (Меерович; 1901—1977) — советский биолог.
 Лунц, Борис Григорьевич (1908—1997) — лётчик-бомбардировщик, заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.
 Лунц, Виктор (1840—1903) — австрийский архитектор.
 Лунц, Ефим Борисович (1905—1964) — советский материаловед, учёный в области строительной механики, доктор технических наук.
 
 Лунц, Даниил Романович (1912—1977) — советский психиатр, специалист в области судебной экспертизы, известный своим участием в советской карательной психиатрии.
 Лунц, Осип (Иосиф) Лазаревич (1842—1930) — русский и советский врач и учёный-медик, отец Р. О. Лунца.
 Лунц, Лазарь Адольфович (1892—1979) — советский учёный-юрист, профессор, доктор юридических наук, цивилист, специалист в области международного частного права.
 Лунц, Лев Натанович (1901—1924) — русский прозаик, драматург, публицист.
 Лунц, Леонид Борисович — учёный в области градостроительства и городского планирования.
 Лунц, Михаил Григорьевич (1872—1907) — русский публицист, журналист, экономист.
 Лунц, Роман Осипович (1871—1947) — русский и советский педиатр, инфекционист, сын О. Л. Лунца, отец Д. Р. Лунца.
 Лунц, Яков Львович — учёный в области теоретической механики.
 Неменова-Лунц, Мария Соломоновна (урождённая Неменова; 1879—1954) — советская пианистка, педагог, жена Р. О. Лунца.

См. также 
 Лунц-ам-Зее — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.